Spain Women’s Sevens 2022 – druga edycja wchodzącego w skład World Rugby Women’s Sevens Series turnieju Spain Women’s Sevens przeznaczonego dla żeńskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 28–30 stycznia 2022 roku na Estadio La Cartuja w Sewilli będąc czwartym turniejem sezonu 2021/2022.

Informacje ogólne 
Rozegrane na Estadio La Cartuja zawody były czwartym turniejem sezonu 2021/2022 World Rugby Women’s Sevens Series i miało w nich udział dwanaście reprezentacji – jedenastu stałych uczestników cyklu oraz zaproszona reprezentacja Polski. Z uwagi na nieobecność zespołów z Nowej Zelandii oraz Fidżi ich miejsca zajęły ponownie Belgijki i debiutujące w cyklu Portugalki. Podział na grupy oraz rozkład gier zostały opublikowane przez World Rugby w tygodniu poprzedzającym zawody. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na trzy czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostałe cztery zmierzyły się w walce o Bowl. Składy i charakterystyki zespołów.

Fazę grupową z kompletem zwycięstw zakończyły reprezentacje USA, Irlandii oraz Francji. Irlandki następnie awansowały do pierwszego w swojej historii finału WSS, w którym jednak – dzięki przyłożeniu zdobytemu już po końcowej syrenie – uległy Australijkom, dla których był to już trzeci wygrany turniej w sezonie, a najlepszą zawodniczką finału została uznana przedstawicielka triumfatorek, Dominique du Toit. Najwięcej punktów i przyłożeń zdobyła Irlandka Amee-Leigh Murphy Crowe, zaś wyróżnienie DHL Impact Player otrzymała Karolina Jaszczyszyn.

Najtańsze bilety na poszczególne dni kosztowały 7,50 lub 12,50 euro, zaś trzydniowe wejściówki wyceniono na minimum 30 EUR.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

T4
Spain Women’s Sevens
2022 w Hiszpanii
Sport w Sewilli